Diablo puede referirse a:

En la cultura 
 Diablo, ser que representa el mal en algunas tradiciones religiosas y culturas.

Personas 
 El rey Roberto I de Normandía, llamado también Roberto el Diablo.
 Michele Pezza, Fra Diavolo, forajido italiano.
 El diablo, obra literaria del italiano Giovanni Papini-
 Christian Bejarano Benítez boxeador mexicano.
 Oscar D'León, El Diablo de la salsa, cantante venezolano.

Entretenimiento

Cómic  
 Gambito (cómic), Le Diable Blanc (Diablo Blanco), superhéroe de Marvel Comics.
 Diablo, personaje de Marvel Comics, villano de Los 4 Fantásticos.
 El Diablo, nombre de varios personajes de DC Comics, uno de ellos aparecido en la película Escuadrón suicida.

Cine 
 A Man Apart, película protagonizada por Vin Diesel, a la que en España se le dio el nombre de Diablo.
 Al diablo con el diablo, película de 2000 dirigida por Harold Ramis.
 Diablo, película de 2012 dirigida por Nicanor Loreti.
 Diablo, película de 2015 dirigida por Timothy Williams.

Personajes 
 Diablo, personaje de la película La bella durmiente.
 Diablo, el primer videojuego de la citada serie de videojuegos.
 Diablo, personaje del videojuego Cuphead.

Otros 
 El Diablo, una de las cartas del Tarot.
 Diábolo, juguete de malabarismo también denominado diablo o diablo de dos palos.
 Diablo Suelto, valse venezolano.

Otros 
 Lamborghini Diablo, modelo de automóvil deportivo.
 El Diablo, una de las atracciones del parque PortAventura Park, en España.
 Diablo espinoso, nombre popular del réptil moloch horridus.
 Supay, o diablo indígena, característico de la civilización andina; figura central de las diabladas.
 Diablo, diablillo, o alzaprima, herramienta utilizada para hacer palanca.
 Diablo, un género de polillas de la familia Tortricidae.
 Diablo o diablito término usando en México para pie de cabra, pata de cabra, barreta, una herramienta que consiste en una barra de metal curvada en un extremo y de puntas aplanadas, que por lo general lleva una pequeña fisura en una o ambas terminaciones para quitar clavos.